«Прости́, хочу́ на тебе́ жени́ться» () — итальянская романтическая кинокомедия, повествующая о взаимоотношениях между парнями и девушками. Премьера состоялась 12 февраля 2010 года. Фильм является продолжением фильма «Прости за любовь» (2008).

Сюжет 
Ники и Алекс начинают жить вместе, он предлагает ей руку и сердце. Но в последний момент у Ники появляются сомнения в правильности своего решения. Перед главными героями предстаёт нелёгкий выбор.

В ролях 

 Рауль Бова — Алессандро Белли (Алекс)
 Микела Кваттрочокке — Ники
 Вероника Логан — Елена
 Лука Анжелетти — Энрико
 Иньяцио Олива — Флавио
 Франческо Аполлони — Пьетро
 Эдоардо Натоли — Филиппо
 Давиде Росси — Фабио
 Сесилия Доцци — Симона
 Франческа Антонелли — Сусанна
 Пино Квартулло — Роберто
 Лоренцо Федеричи — Маттео
 Беатриче Валенте Ковино — Олли
 Илария Спада — Алессия
 Франческа Фераццо — Эрика
 Мишель Карпенте — Дилетта
 Лука Уорд — Тони Коста
 Рикардо Росси — профессор Мартини
 Рикардо Сардоне — Марчелло Санти

Саундтреки 
 Per dimenticare (Zero Assoluto)
 Cos'è normale (Zero Assoluto)
 Non guardarmi cosi (Zero Assoluto)
 Boys (Sabrina Salerno)
 Come Fly Away (Benny Benassi e Channing)
 La mia signorina (Neffa)
 Gatto matto (Roberto Angelini)
 Scusa ma ti voglio sposare (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 Quella non sono io (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 Isola Blu (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 Tema di un addio (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 A casa di alex (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 Desiderio (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 La letterada di Niki (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 Per dimenticare (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 Cos'è normale (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)

Примечания 

Является продолжением фильма «Прости за любовь» 2008 года выхода.

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Фильмы Федерико Моччиа
Романтические кинокомедии Италии
Романтические комедийные фильмы 2010-х годов
Фильмы-драмы Италии
Фильмы Италии 2010 года
Фильмы Medusa Film